Liliowce (Liliales Perleb) – rząd roślin zielnych należący do klasy jednoliściennych. Obejmuje 10 rodzin z 67 rodzajami i 1558 gatunkami. Rośliny te spotykane są na wszystkich kontynentach (z wyjątkiem Antarktydy). Są to głównie rośliny wieloletnie, wytwarzające zwykle jako organy przetrwalnikowe kłącza, bulwy lub cebule. Do cech charakterystycznych należy brak fitomelaniny, obecność kwasu chelidonowego oraz fruktanów w łodydze.

Morfologia 

 Pokrój Najczęściej geofity z kłączami, bulwami lub cebulami. Czasem rośliny pnące. Pędy zazwyczaj nagie.
 Liście Skrętoległe, czasem dwurzędowe albo pozornie naprzeciwległe lub okółkowe. Pojedyncze i całobrzegie (rzadko piłkowane), zwykle równowąskie. Nasady liści zwykle bez pochwy liściowej.
 Kwiaty Zwykle na szczycie pędu, pojedyncze lub zebrane w różnego typu kwiatostany. Promieniste, rzadziej grzbieciste, często duże i efektownie zabarwione (często nakrapiane). Okwiat tworzy 6 listków w dwóch okółkach. Pręciki są w liczbie odpowiadającej liczbie członów okwiatu i są wolne. Słupek zbudowany z trzech owocolistków (rzadziej trzy wolne słupki) jest zwykle dolny, rzadziej górny. Kwiaty są owadopylne – owady przywabiane są przez barwny okwiat i zbierają nektar produkowany przez miodniki umieszczone w zalążni słupka.
 Owoce Suche torebki z dużą liczbą nasion, rzadko jagody.

Systematyka 
W miarę rozwoju wiedzy w zakresie systematyki ustalany był różny skład tego rzędu. W ujęciu Cronquista (1981) był to obszerny i parafiletyczny takson. W systemach Takhtajana (1997) i Reveala (1999) został on znacznie „odchudzony” do tylko dwóch rodzin – liliowatych Liliaceae i Medeolaceae. W systemie APG I (1998) nazwę Liliales nadano obszernemu, ale tym razem jednak już monofiletycznemu kladowi i w takiej wersji utrzymuje się on w kolejnych aktualizacjach systemów APG z XXI wieku. Wcześniejsze systemy, włącznie jeszcze z systemem Takhtajana z 2009, włączane tu rodziny klasyfikowały w różnych rzędach w obrębie nadrzędu Lilianae.

 Pozycja systematyczna i relacje filogenetyczne wśród jednoliściennych według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)

 Podział i relacje filogenetyczne między rodzinami liliowców według Angiosperm Phylogeny Website (aktualizowany system APG IV z 2016)
Kladogram przedstawia ujęcie systematyczne według systemu APG III z 2009 i APG IV z 2016 (z plemieniem Luzuriageae w obrębie rodziny krasnolicowatych Alstroemeriaceae). W ujęciu APWeb i wcześniejszych wersji systemu APG plemię Luzuriageae Bentham & Hooker podnoszone było do rangi rodziny Luzuriagaceae Lotsy.

 Rodziny zaliczane do rzędu w systemie Takhtajana (2009)
 Campynemataceae
 Colchicaceae – zimowitowate
 Tricyrtidaceae
 Scoliopaceae
 Calochortaceae
 Liliaceae – liliowate
 Medeolaceae

 Rodziny zaliczane do rzędu w systemie Cronquista (1981)
 Philydraceae
 Pontederiaceae – rozpławowate
 Haemodoraceae – hemodorowate
 Cyanastraceae
 Liliaceae – liliowate
 Iridaceae – kosaćcowate
 Velloziaceae
 Aloeaceae – aloesowate
 Agavaceae – agawowate
 Xanthorrhoeaceae – żółtakowate
 Hanguanaceae
 Taccaceae – krąpielowate
 Stemonaceae
 Smilacaceae – kolcoroślowate
 Dioscoreaceae – pochrzynowate

Przypisy 

Liliowce (rośliny)